Die K League Challenge 2017 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League Challenge 2017 genannt) war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Vorjahresmeister war Ansan Mugunghwa FC, der aufgelöst wurde. Die reguläre Saison begann am 4. März und endete am 29. Oktober 2017. Nach der regulären Saison wurden die Play-Off-Spiele sowie die Relegationsspiele ausgetragen.

Veränderung zur Vorsaison 
 Goyang Zaicro FC trat aus der K League aus, um sich der K3 League anzuschließen
 Chungju Hummel FC wurde, nachdem kein Käufer für den Verein gefunden werden konnte, aufgelöst
 Ansan Greeners FC trat der K League bei und startete in der K League Challenge
 Ansan Mugunghwa FC wurde aufgelöst und wurde durch Ansan Greeners FC ersetzt
 Asan Mugunghwa FC trat der K League bei und startete in der K League Challenge

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten 
Die Spielstätten der diesjährigen Mannschaften der K League Challenge:

Abschlusstabelle

Reguläre Saison

Tabellenverlauf

Play-off- und Relegationsspiele 
Die K League Play-Off- und Relegationsspiele 2017 waren die 5. Austragung der südkoreanischen Play-off- und Relegationsspiele zwischen der K League Classic und der K League Challenge seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013 gewesen. Sie fand nach Ende der Regulären Saison beider Ligen statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Play-Off-Mannschaften aus der K League Challenge und der Vorletzte der K League Classic gewesen.

Modus 
Zuerst wurde der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfang im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 3. Platzierte der K League Challenge 2017 den 4. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielte im Play-Off-Finale gegen den 2. Platzierten. Wer gewann, trat in der Relegation gegen den Vorletzten der K League Classic 2017 an. Der Gewinner der Relegation qualifizierte sich für die nächste Saison in der K League Classic und der Verlierer musste in der nächsten Saison in der K League Challenge antreten. Bisher konnte sich immer der K-League-Challenge-Vereine in der Relegation durchsetzen.

Play-Off-Spiele

Halbfinale

Finale

Relegation 
Hinspiel

Rückspiel

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 Abschlusstabelle
 Spielberichte

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017